Хейт — романоязычная фамилия:
 Хейт, Генри Хантли (1825—1878) — американский политик, десятый губернатор Калифорнии.
 Хейт, Хенк (род. 1952) — нидерландский футболист, играл за команды «Остенде», «Гент» и Беерсхот ВАВ.